Termenul „Bruma” se poate referi la:

Brumă, precipitație
Nichita Brumă, unul din arcașii lui Ștefan
Pârâul Bruma, care traversează localitățile Munteni, Iași și Belcești, Iași
Editura Bruma din Timișoara
Armindo Tué Na Bangna, fotbalist portughez